Die DDR-Rundfahrt 1959 fand vom 30. Juli bis 8. August statt. Das Etappenrennen wurde zum elften Mal ausgetragen und in der Einzelwertung vom Leipziger Gustav-Adolf Schur gewonnen. Bei der Mannschaftswertung lag die DDR-Nationalmannschaft vorn.

Teilnehmer 
Es gingen insgesamt 15 Mannschaften an den Start, die bis auf den SC Wismut Karl-Marx-Stadt
(5 Aktive) mit sechs Fahrern begannen. Von den 89 Fahrern erreichten 63 das Ziel in Potsdam. Die Rundfahrt hatte mit sechs Nationalteams eine starke internationale Beteiligung. Daneben fuhren sechs DDR-Sportclubs und eine Landsportmannschaft mit.

Mannschaftsliste:

Strecke 
Die Rundfahrt war in neun Etappen unterteilt und erstreckte sich vom Start in Ost-Berlin bis zum Ziel in Potsdam über 1428 Kilometer. Die Strecke führte durch 11 der 14 DDR-Bezirke. Die Startetappe nach Güstrow war mit 216 Kilometern der längste Tagesabschnitt. Die kürzeste Strecke war mit 130 Kilometern von Cottbus nach Frankfurt (Oder). Auf drei Etappen zwischen Dessau und Freiberg wurden sieben Bergprämien vergeben.

Rennverlauf 
Die XI. DDR-Rundfahrt stand ganz im Zeichen des für die DDR-Nationalmannschaft fahrenden Gustav-Adolf Schur. Von den neun Etappen gewann er fünf und kassierte dafür jeweils eine Minute Zeitgutschrift. In der Gesamtwertung lag Schur schließlich mit über neun Minuten in Front. Sein schärfster Kontrahent war der Niederländer Huub Zilverberg, der bei fünf Etappen jeweils unter den ersten vier landete und darunter mit dritten Plätzen dreimal auf dem Siegerpodest stand. Bis auf die letzte Etappe, die von dem bundesdeutschen Fahrer Wolf-Jürgen Edler gewonnen wurde, gingen alle Tagessiege an die DDR-Nationalmannschaft. Sie gewann überlegen die Mannschaftswertung mit einem Vorsprung von 16 Minuten vor Belgien. Ebenso souverän lag Manfred Weißleder von der DDR-Nationalmannschaft in der Bergwertung vorn.
Der Sieger fuhr das Rennen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40,221 km/h.

Endergebnisse

Literatur 
 DDR-Sportzeitung Deutsches Sportecho, Ausgaben Juli/August 1959

Radrennen 1959
1959